* Przemysław Frankowski (ur. 1958) – polski dziennikarz muzyczny
 Przemysław Frankowski (ur. 1995) – polski piłkarz